Амар Дедич (; ) — боснийский футболист, защитник клуба «Ред Булл Зальцбург» и сборной Боснии и Герцеговины.

Клубная карьера 
Дедич — воспитанник клубов ЛУВ Грац, «Штурм» и «Ред Булл Зальцбург». 26 июля 2019 года в матче против «Амштеттена» он дебютировал во Второй лиге Австрии в составе дублёров последних. 9 сентября 2020 года в поединке Кубка Австрии против «Брегенца» Амар дебютировал за основной состав. Летом 2021 года Дедич для получения игровой практики на правах аренды перешёл в «Вольфсберг». 16 июля в поединке Кубка Австрии против «Винер Шпорт-Клуб» Амар забил свой первый гол за новую команду. 25 июля в матче против «Аустрии Клагенфурт» он дебютировал в австрийской Бундеслиге.

Международная карьера 
29 марта 2022 года в товарищеском матче против сборной Люксембурга Дедич дебютировал за сборную Боснии и Герцеговины.

Примечания 

Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Игроки ФК «Вольфсберг»
Игроки ФК «Лиферинг»
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург